Di seguito una lista di asteroidi dal numero 543001 al 544000 con data di scoperta e scopritore.

543001–543100 

|-
| 543001  - ||  || || CSS 
|-
| 543002  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543003  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543004  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543005  - ||  || || ESA OGS
|-
| 543006  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543007  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543008  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543009  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543010  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543011  - ||  || || CSS 
|-
| 543012  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543013  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543014  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543015  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543016  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543017  - ||  || || CSS 
|-
| 543018 ROTAT ||  || || J. Jahn 
|-
| 543019  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543020  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543021  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543022  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543023  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543024  - ||  || || A. Oreshko 
|-
| 543025  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543026  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543027  - ||  || || CSS 
|-
| 543028  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543029  - ||  || || NEAT 
|-
| 543030  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543031  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543032  - ||  || || A. Oreshko 
|-
| 543033  - ||  || || A. Oreshko 
|-
| 543034  - ||  || || LONEOS 
|-
| 543035  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543036  - ||  || || NEAT 
|-
| 543037  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543038  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543039  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543040  - ||  || || NEAT 
|-
| 543041  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543042  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543043  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543044  - ||  || || NEAT 
|-
| 543045  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543046  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543047  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543048  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543049  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543050  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543051  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543052  - ||  || || CSS 
|-
| 543053  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543054  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543055  - ||  || || NEAT 
|-
| 543056  - ||  || || R. Holmes 
|-
| 543057  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543058  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543059  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543060 Liefke ||  || || J. Jahn 
|-
| 543061  - ||  || || CSS 
|-
| 543062  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543063  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543064  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543065  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543066  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543067  - ||  || || W. Bickel 
|-
| 543068  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543069  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543070  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543071  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543072  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543073  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543074  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543075  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543076  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543077  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543078  - ||  || || R. Holmes 
|-
| 543079  - ||  || || NEAT 
|-
| 543080  - ||  || || W. Bickel 
|-
| 543081  - ||  || || M. Ory 
|-
| 543082  - ||  || || CSS 
|-
| 543083  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543084  - ||  || || C. Rinner, F. Kugel 
|-
| 543085  - ||  || || PTF 
|-
| 543086  - ||  || || C. Rinner 
|-
| 543087  - ||  || || V. Nevski 
|-
| 543088  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543089  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543090  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543091  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543092  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543093  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543094  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543095  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543096  - ||  || || CSS 
|-
| 543097  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543098  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543099  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543100  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

543101–543200 

|-
| 543101  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543102  - ||  || || NEAT 
|-
| 543103  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543104  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543105  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543106  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543107  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543108  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543109  - ||  || || CSS 
|-
| 543110  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543111  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543112  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543113  - ||  || || Mauna Kea
|-
| 543114  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543115  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543116  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543117  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543118  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543119  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543120  - ||  || || NEAT 
|-
| 543121  - ||  || || CSS 
|-
| 543122  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543123  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543124  - ||  || || NEAT 
|-
| 543125  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543126  - ||  || || CSS 
|-
| 543127  - ||  || || PTF 
|-
| 543128  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543129  - ||  || || CSS 
|-
| 543130  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543131  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543132  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543133  - ||  || || NEAT 
|-
| 543134  - ||  || || A. Oreshko 
|-
| 543135  - ||  || || Farra d'Isonzo 
|-
| 543136  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543137  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543138  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543139  - ||  || || NEAT 
|-
| 543140  - ||  || || K. Černis 
|-
| 543141  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543142  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543143  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543144  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543145  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543146  - ||  || || NEAT 
|-
| 543147  - ||  || || CSS 
|-
| 543148  - ||  || || CSS 
|-
| 543149  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543150  - ||  || || CSS 
|-
| 543151  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543152  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543153  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543154  - ||  || || PTF 
|-
| 543155  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543156  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543157  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543158  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543159  - ||  || || H. Mikuž 
|-
| 543160  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543161  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543162  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543163  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543164  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543165  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543166  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543167  - ||  || || CSS 
|-
| 543168  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543169  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543170  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543171  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543172  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543173  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543174  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543175  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543176  - ||  || || NEAT 
|-
| 543177  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543178  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543179  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543180  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543181  - ||  || || L. A. Molnar 
|-
| 543182  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543183  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543184  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543185  - ||  || || AMOS 
|-
| 543186  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543187  - ||  || || NEAT 
|-
| 543188  - ||  || || Mauna Kea.
|-
| 543189  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543190  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543191  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543192  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543193  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543194  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543195  - ||  || || L. H. Wasserman 
|-
| 543196  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543197  - ||  || || CSS 
|-
| 543198 Rastislavmráz||  || || K. Sárneczky 
|-
| 543199  - ||  || || NEAT 
|-
| 543200  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

543201–543300 

|-
| 543201  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543202  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543203  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543204  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543205  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543206  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543207  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543208  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543209  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543210  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543211  - ||  || || SSS 
|-
| 543212  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543213  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543214  - ||  || || CSS 
|-
| 543215  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543216  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543217  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543218  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543219  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543220  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543221  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543222  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543223  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543224  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543225  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543226  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543227  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543228  - ||  || || CSS 
|-
| 543229  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543230  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543231  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543232  - ||  || || CSS 
|-
| 543233  - ||  || || PTF 
|-
| 543234  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543235  - ||  || || CSS 
|-
| 543236  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543237  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543238  - ||  || || AMOS 
|-
| 543239  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543240  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543241  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543242  - ||  || || CSS 
|-
| 543243  - ||  || || A. Oreshko 
|-
| 543244  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543245  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543246  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543247  - ||  || || Osservatorio Jarnac 
|-
| 543248  - ||  || || LONEOS 
|-
| 543249  - ||  || || M. Schwartz, P. R. Holvorcem 
|-
| 543250  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543251  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543252  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543253  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543254  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543255  - ||  || || CSS 
|-
| 543256  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543257  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543258  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543259  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543260  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543261  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543262  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543263  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543264  - ||  || || CSS 
|-
| 543265  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543266  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543267  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543268  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543269  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543270  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543271  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543272  - ||  || || R. Holmes 
|-
| 543273  - ||  || || M. Schwartz, P. R. Holvorcem 
|-
| 543274  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543275  - ||  || || ESA OGS
|-
| 543276  - ||  || || J. Skvarč 
|-
| 543277  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543278  - ||  || || CSS 
|-
| 543279  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543280  - ||  || || Lulin Sky Survey
|-
| 543281  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543282  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543283  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543284  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543285  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543286  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543287  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543288  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543289  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543290  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543291  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543292  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543293  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543294  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543295  - ||  || || CSS 
|-
| 543296  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543297  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543298  - ||  || || CSS 
|-
| 543299  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543300  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

543301–543400 

|-
| 543301  - ||  || || CSS 
|-
| 543302 Hamvasbéla||  || || P. Székely
|-
| 543303  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543304  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543305  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543306  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543307  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543308  - ||  || || R. Apitzsch 
|-
| 543309  - ||  || || CSS 
|-
| 543310  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543311  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543312  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543313  - ||  || || NEAT 
|-
| 543314  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543315 Asmakhammari ||  || || M. Ory 
|-
| 543316  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543317  - ||  || || Oss.Pises.
|-
| 543318  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543319  - ||  || || CSS 
|-
| 543320  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543321  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543322  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543323  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543324  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543325  - ||  || || NEAT 
|-
| 543326  - ||  || || F. Hormuth, J. C. Datson 
|-
| 543327  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543328  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543329  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543330  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543331  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543332  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543333  - ||  || || CSS 
|-
| 543334  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543335  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543336  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543337  - ||  || || Astrovirtel 
|-
| 543338  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543339  - ||  || || NEAT 
|-
| 543340  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543341  - ||  || || W. Bickel 
|-
| 543342  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543343  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543344  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543345  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543346  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543347  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543348  - ||  || || CSS 
|-
| 543349  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543350  - ||  || || M. W. Buie, S. D. Kern 
|-
| 543351  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543352  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543353  - ||  || || NEAT 
|-
| 543354  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543355  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543356  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543357  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543358  - ||  || || AMOS 
|-
| 543359  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543360  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543361  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543362  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543363  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543364  - ||  || || W. Bickel 
|-
| 543365  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543366  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543367  - ||  || || R. Holmes 
|-
| 543368  - ||  || || M. W. Buie, S. D. Kern 
|-
| 543369  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543370  - ||  || || R. A. Tucker 
|-
| 543371  - ||  || || R. Ferrando 
|-
| 543372  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543373  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543374  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543375  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543376  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543377  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543378  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543379  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543380  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543381  - ||  || || NEAT 
|-
| 543382  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543383  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543384  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543385  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543386  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543387  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543388  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543389  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543390  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543391  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543392  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543393  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543394  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543395  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543396  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543397  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543398  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543399  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543400  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

543401–543500 

|-
| 543401  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543402  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543403  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543404  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543405  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543406  - ||  || || Osservatorio di Monte Lemmon 
|-
| 543407  - ||  || || NEAT 
|-
| 543408  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543409  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543410  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543411  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543412  - ||  || || NEAT 
|-
| 543413  - ||  || || NEAT 
|-
| 543414  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543415  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543416  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543417  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543418  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543419  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543420  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543421  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543422  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543423  - ||  || || CSS 
|-
| 543424  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543425  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543426  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543427  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543428  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543429  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543430  - ||  || || SSS 
|-
| 543431  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543432  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543433  - ||  || || M. Schwartz, P. R. Holvorcem 
|-
| 543434  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543435  - ||  || || R. Holmes 
|-
| 543436  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543437  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543438  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543439  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543440  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543441  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543442  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543443  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543444  - ||  || || NEAT 
|-
| 543445  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543446  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543447  - ||  || || CSS 
|-
| 543448  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543449  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543450  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543451  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543452  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543453  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543454  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543455  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543456  - ||  || || CSS 
|-
| 543457  - ||  || || ESA OGS
|-
| 543458  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543459  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543460  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543461  - ||  || || LONEOS 
|-
| 543462  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543463  - ||  || || SSS 
|-
| 543464  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543465  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543466  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543467  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543468  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543469  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543470  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543471  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543472  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543473  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543474  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543475  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543476  - ||  || || SSS 
|-
| 543477  - ||  || || NEAT 
|-
| 543478  - ||  || || NEAT 
|-
| 543479  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543480  - ||  || || NEAT 
|-
| 543481  - ||  || || Cerro Tololo Obs. 
|-
| 543482  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543483  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543484  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543485  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543486  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543487  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543488  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543489  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543490  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543491  - ||  || || CSS 
|-
| 543492  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543493  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543494  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543495  - ||  || || NEAT 
|-
| 543496  - ||  || || Kitt Peak Obs. 
|-
| 543497  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543498  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543499  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543500  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

543501–543600 

|-
| 543501  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543502  - ||  || || Lulin Sky Survey
|-
| 543503  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543504  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543505  - ||  || || CSS 
|-
| 543506  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543507  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543508  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543509  - ||  || || NEAT 
|-
| 543510  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543511  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543512  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543513  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543514  - ||  || || LONEOS 
|-
| 543515  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543516  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543517  - ||  || || NEAT 
|-
| 543518  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543519  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543520  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543521  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543522  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543523  - ||  || || CSS 
|-
| 543524  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543525  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543526  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543527  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543528  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543529  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543530  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543531  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543532  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543533  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543534  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543535  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543536  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543537  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543538  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543539  - ||  || || CSS 
|-
| 543540  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543541  - ||  || || CSS 
|-
| 543542  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543543  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543544  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543545  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543546  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543547  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543548  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543549  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543550  - ||  || || NEAT 
|-
| 543551  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543552  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543553  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543554  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543555  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543556  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543557  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543558  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543559  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543560  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543561  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543562  - ||  || || NEAT 
|-
| 543563  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543564  - ||  || || NEAT 
|-
| 543565  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543566  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543567  - ||  || || ESA OGS
|-
| 543568  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543569  - ||  || || NEAT 
|-
| 543570  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543571  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543572  - ||  || || NEAT 
|-
| 543573  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543574  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543575  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543576  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543577  - ||  || || SSS 
|-
| 543578  - ||  || || CSS 
|-
| 543579  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543580  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543581 Laurenrubyjane ||  || || N. Falla 
|-
| 543582  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543583  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543584  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543585  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543586  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543587  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543588  - ||  || || CSS 
|-
| 543589  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543590  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543591  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543592  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543593  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543594  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543595  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543596  - ||  || || CSS 
|-
| 543597  - ||  || || M. Schwartz, P. R. Holvorcem 
|-
| 543598  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543599  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543600  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

543601–543700 

|-
| 543601  - ||  || || NEAT 
|-
| 543602  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543603  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543604  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543605  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543606  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543607  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543608  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543609  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543610  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543611  - ||  || || CSS 
|-
| 543612  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543613  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543614  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543615  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543616  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543617  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543618  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543619  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543620  - ||  || || NEAT 
|-
| 543621  - ||  || || R. Holmes 
|-
| 543622  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543623  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543624  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543625  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543626  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543627  - ||  || || R. Ferrando, M. Ferrando 
|-
| 543628  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543629  - ||  || || J. L. Elliot, L. H. Wasserman 
|-
| 543630  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543631  - ||  || || Cerro Tololo Obs. 
|-
| 543632  - ||  || || R. Holmes 
|-
| 543633  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543634  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543635  - ||  || || A. Boattini 
|-
| 543636  - ||  || || W. Bickel 
|-
| 543637  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543638  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543639  - ||  || || CSS 
|-
| 543640  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543641  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543642  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543643  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543644  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543645  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543646  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543647  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543648  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543649  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543650  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543651  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543652  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543653  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543654  - ||  || || ESA OGS
|-
| 543655  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543656  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543657  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543658  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543659  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543660  - ||  || || SSS 
|-
| 543661  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543662  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543663  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543664  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543665  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543666  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543667  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543668  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543669  - ||  || || CSS 
|-
| 543670  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543671  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543672  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543673  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543674  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543675  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543676  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543677  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543678  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543679  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543680  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543681  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543682  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543683  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543684  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543685  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543686  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543687  - ||  || || CSS 
|-
| 543688  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543689  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543690  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543691  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543692  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543693  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543694  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543695  - ||  || || NEAT 
|-
| 543696  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543697  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543698 Miromesaroš ||  || || K. Sárneczky 
|-
| 543699  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543700  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

543701–543800 

|-
| 543701  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543702  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543703  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543704  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543705  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543706  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543707  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543708  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543709  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543710  - ||  || || Lulin Sky Survey
|-
| 543711  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543712  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543713  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543714  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543715  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543716  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543717  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543718  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543719  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543720  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543721  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543722  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543723  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543724  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543725  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543726  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543727  - ||  || || CSS 
|-
| 543728  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543729  - ||  || || NEAT 
|-
| 543730  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543731  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543732  - ||  || || CSS 
|-
| 543733  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543734  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543735  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543736  - ||  || || L. H. Wasserman 
|-
| 543737  - ||  || || WISE 
|-
| 543738  - ||  || || R. A. Tucker 
|-
| 543739  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543740  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543741  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543742  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543743  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543744  - ||  || || K. Černis, J. Zdanavičius 
|-
| 543745  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543746  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543747  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543748  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543749  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543750  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543751  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543752  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543753  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543754  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543755  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543756  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543757  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543758  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543759  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543760  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543761  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543762  - ||  || || ESA OGS
|-
| 543763  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543764  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543765  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543766  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543767  - ||  || || Mauna Kea
|-
| 543768  - ||  || || NEAT 
|-
| 543769  - ||  || || CSS 
|-
| 543770  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543771  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543772  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543773  - ||  || || Astrovirtel 
|-
| 543774  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543775  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543776  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543777  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543778  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543779  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543780  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543781  - ||  || || ESA OGS
|-
| 543782  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543783  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543784  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543785  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543786  - ||  || || CSS 
|-
| 543787  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543788  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543789  - ||  || || NEAT 
|-
| 543790  - ||  || || CSS 
|-
| 543791  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543792  - ||  || || CSS 
|-
| 543793  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543794  - ||  || || CSS 
|-
| 543795  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543796  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543797  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543798  - ||  || || NEAT 
|-
| 543799  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543800  - ||  || || Spacewatch 
|}

543801–543900 

|-
| 543801  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543802  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543803  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543804  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543805  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543806  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543807  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543808  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543809  - ||  || || CSS 
|-
| 543810  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543811  - ||  || || CSS 
|-
| 543812  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543813  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543814  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543815  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543816  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543817  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543818  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543819  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543820  - ||  || || M. W. Buie 
|-
| 543821  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543822  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543823  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543824  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543825  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543826  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543827  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543828  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543829  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543830  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543831  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543832  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543833  - ||  || || L. Elenin 
|-
| 543834  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543835  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543836  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543837  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543838  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543839  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543840  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543841  - ||  || || CSS 
|-
| 543842  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543843  - ||  || || M. W. Buie, D. E. Trilling 
|-
| 543844  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543845  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543846  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543847  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543848  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543849  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543850  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543851  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543852  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543853  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543854  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543855  - ||  || || L. Elenin 
|-
| 543856  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543857  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543858  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543859  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543860  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543861  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543862  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543863  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543864  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543865  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543866  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543867  - ||  || || NEAT 
|-
| 543868  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543869  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543870  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543871  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543872  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543873  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543874  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543875  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543876  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543877  - ||  || || CSS 
|-
| 543878  - ||  || || NEAT 
|-
| 543879  - ||  || || CSS 
|-
| 543880  - ||  || || CSS 
|-
| 543881  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543882  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543883  - ||  || || PTF 
|-
| 543884  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543885  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543886  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543887  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543888  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543889  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543890  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543891  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543892  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543893  - ||  || || NEAT 
|-
| 543894  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543895  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543896  - ||  || || NEAT 
|-
| 543897  - ||  || || AMOS 
|-
| 543898  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543899  - ||  || || NEAT 
|-
| 543900  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

543901–544000 

|-
| 543901  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543902  - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 543903  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543904  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543905  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543906  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543907  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543908  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543909  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543910  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543911  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543912  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543913  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543914 Tessedik ||  || || K. Sárneczky 
|-
| 543915  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543916  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543917  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543918  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543919  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543920  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543921  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543922  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543923  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543924  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543925  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543926  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543927  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543928  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543929  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543930  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543931  - ||  || || A. Boattini 
|-
| 543932  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543933  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543934  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543935  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543936  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543937  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543938  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543939  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543940  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543941  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543942  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543943  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543944  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543945  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543946  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543947  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543948  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543949  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543950  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543951  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543952  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543953  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543954  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543955  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543956  - ||  || || M. W. Buie, A. B. Jordan 
|-
| 543957  - ||  || || NEAT 
|-
| 543958  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543959  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543960  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543961  - ||  || || CSS 
|-
| 543962  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543963  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543964  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543965  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543966  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543967  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543968  - ||  || || CSS 
|-
| 543969  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543970  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543971  - ||  || || SSS 
|-
| 543972  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543973  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543974  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543975  - ||  || || CSS 
|-
| 543976  - ||  || || CSS 
|-
| 543977  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543978  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543979  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543980  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543981  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543982  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543983  - ||  || || CSS 
|-
| 543984  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543985  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543986  - ||  || || CSS 
|-
| 543987  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543988  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543989  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543990  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543991  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 543992  - ||  || || NEAT 
|-
| 543993  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 543994  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543995  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543996  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543997  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543998  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 543999  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 544000  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0543001